Suprianto ist der Familienname folgender Personen

 Bambang Suprianto (* 1969), indonesischer Badmintonspieler
 Joko Suprianto (* 1966), indonesischer Badmintonspieler